Black Dahlia – film del 2006 diretto da Brian De Palma
 Black Dahlia – film direct-to-video del 2006 diretto da Ulli Lommel
 Black Dahlia – videogioco avventura grafica pubblicata esclusivamente per PC nel 1998 da Take Two Interactive